Роџерсвил има више значења:
 Роџерсвил (Пенсилванија)
 Роџерсвил (Алабама)
 Роџерсвил (Мисури)
 Роџерсвил (Тенеси)